C17H19N3O3S – formula molecolare dell'esomeprazolo
C17H19N3O3S – formula molecolare dell'omeprazolo

Formule molecolari